Починок-2:

 Починок-2 — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Починок-2 — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.